Luserna ima više značenja:
 Luserna, Torino
 Luserna, Trento